Armand de Baudry d'Asson kan syfta på:

 Léon-Armand de Baudry d'Asson (1836–1915), fransk politiker
* Armand de Baudry d'Asson (1862–1945), fransk politiker
 Armand Quentin de Baudry d'Asson (1910–1998), fransk politiker